(568) Херуския () — сравнительно небольшой астероид главного пояса, который был открыт 26 июля 1905 года немецким астрономом Паулем Гёцом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь древнегерманского племени Херусков.

Фотометрические наблюдения, проведённые в 2008 годах в обсерватории Palmer Divide, позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 13,209 ± 0,001 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,10 ± 0,01 m. По другим измерениям, проведённым в 2000 году, период вращения оказался равен 14,654 часов.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Паулем Гёцем
Астероиды диаметром от 40 до 100 км